HBW bezeichnet:
 den Handballverein HBW Balingen-Weilstetten
 den Härtewert nach Brinell, siehe Härte#Härteprüfung nach Brinell
 Handbook of the Birds of the World, ein mehrbändiges Standardwerk, das alle heute lebenden Vogelarten der Welt abdeckt
 die Band Heiter bis Wolkig, auch bekannt als Härter bis wolkig
 die Harz-Börde-Welle, ein nichtkommerzielles Lokalradio aus Sachsen-Anhalt, siehe Radio HBW
 die Hauptstelle für Befragungswesen, eine deutsche Bundesbehörde

HBW